Пасьянс «Хустинка» може означати:

 «Хустинка» — пасьянс, тобто різновид картярської гри.
 Пасьянс «Хустинка», або Microsoft Solitaire, — реалізація цієї гри для Windows.